49-й выпуск Тура Дренте — шоссейной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла с 15 по 16 апреля 2011 года в рамках Европейского тура UCI 2011. Победу одержал нидерландский велогонщик Кенни ван Хуммель из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 20 команд: 2 команды категории UCI ProTeam, 8 проконтинентальных команд, 10 континентальных и сборная Нидерландов. Всего на старт соревнования вышли 146 гонщиков. До финиша доехали 99 спортсменов.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2011 на FirstCycling
 
 
 
 

2011 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Апрель 2011 года